Fritz Caspari ist der Name folgender Personen:

* Fritz Caspari (Metallurg) (1883–1964), deutscher Chemiker, Metallurg, Sachbuchautor zum Thema Gartenbau
 Fritz Caspari (Diplomat) (1914–2010), deutscher Historiker und Diplomat